Arthur Lowe peut désigner :
 Arthur Lowe (1886-1956), un joueur de tennis ;
 Arthur Lowe (1915-1982), un acteur britannique.